Alexander Thomson puede referirse a:

 Alexander Thomson (1800 – 1866), Geelong del estado australiano de Victoria.
 Alexander Thomson (1788 – 1848), Congresista de Pensilvania, Estados Unidos.
 Alexander "Greek" Thomson (1817 – 1875), arquitecto escocés también conocido como Greek Thomson.
 Alexander Thomson (1593 – 1646), ministro en la Iglesia de Escocia.
 Alexander Raven Thomson (1899 – 1955), político británico de tendencia fascista.
 Alexander Thomson (1889 – 1966), escritor contribuyente a la Concordancia de la Versión Literal de la Biblia.